Ruhenstroth ist der Familienname folgender Personen:

 Willy Ruhenstroth (1872–1957), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Ruhenstroth-Bauer